Ово је преглед опште успешености биатлонки који је освајали бодове у једној од 26 дисциплина појединачног женског биатлона Светског купа за 2012/13.

Укупни победници Светског купа 2011/12.

Преглед победница свих појединачних дисциплина на Светском купу 2012/13.

Табела

Референце 

Светски куп у биатлону 2012/13.